Incio är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Lugo och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Incio ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Incio är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Incio. Runt Incio är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sarria,  km norr om Incio. Omgivningarna runt Incio är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Galicien